Отечественный фронт () — коалиция, созданная в Болгарии во время Второй мировой войны левыми антифашистскими партиями.

1942—1944 
Отечественный фронт возник летом 1942 года по инициативе БРП как широкая коалиция антифашистских сил. В состав Отечественного фронта вошли:
 политическая группа «Звено»
 Болгарская рабочая партия (БРП)
 одна из фракций Болгарского земледельческого народного союза
 Болгарская рабочая социал-демократическая партия (объединённая)

17 июля 1942 г. в передаче нелегальной радиостанции им. Христо Ботева была озвучена программа Отечественного фронта. Приоритетными задачами движения были названы: разрыв союзнических отношений с Третьим Рейхом, установление отношений дружбы и сотрудничества с СССР и другими народами, которые сражались против фашизма, свержение антинародной, прогитлеровской власти, восстановление конституции и формирование национального правительства, пользующегося доверием народа Болгарии.

Программа предусматривала создание комитетов движения во всех населённых пунктах страны. В конце 1942 года в Болгарии действовали 136 комитетов «Отечественного фронта», в конце августа 1944 года — 678 комитетов, в составе которых насчитывалось 3855 человек.

10 августа 1943 г. был сформирован Национальный комитет Отечественного фронта.

В начале 1944 года в составе Отечественного фронта был создан Военный союз при Отечественном фронте — организация, объединявшая офицеров болгарской армии.

6 августа 1944 года по итогам совещания представителей оппозиционных сил была принята «Декларация тринадцати», четверо из подписавших являлись руководителями Отечественного фронта.

9 сентября 1944 года ОФ совершил переворот, в результате которого правительство Кимона Георгиева объявило войну Германии.

17 сентября 1944 года была опубликована «Правительственная программа Отечественного фронта» — программный документ, устанавливавший приоритеты внутренней и внешней политики Болгарии.

1945—1990 
В сентябре 1945 года в состав Отечественного фронта вошла радикальная партия.

18 ноября 1945 года Отечественный фронт победил на выборах в Народное собрание, за кандидатов фронта проголосовали 88,2 % избирателей.

По инициативе Отечественного фронта 8 сентября 1946 года был проведён всенародный референдум, по результатам которого 15 сентября 1946 года было провозглашено создание Народной Республики Болгария.

В феврале 1948 года на II съезде Отечественного фронта было принято решение о преобразовании фронта из коалиции в единую общественно-политическую организацию, приняты программа и устав Отечественного фронта.

После II съезда, в 1948 году в состав Отечественного фронта вступили беспартийные общественные организации: Общий рабочий профессиональный союз, Болгарский народный женский союз, Союз народной молодёжи и Союз борцов против фашизма. В результате, к июлю 1948 года численность Отечественного фронта достигла 1 млн человек.

В 1950 году в Отечественном фронте состояло 1 млн человек.

В последующие десятилетия Отечественный фронт продолжил своё существование как коалиция, в которой доминирующие позиции заняла БКП, в которой осталась и часть БЗНС, а также (до присоединения к БРП) часть БРСДП(о) во главе с Костой Лупчевым. Остальные партии прекратили свою деятельность.

По состоянию на 1969 год, в Отечественном фронте состояло 3772,8 тыс. человек.

В мае 1969 года фронт получил право законодательной инициативы (выдвижения и обсуждения законопроектов), право выдвижения кандидатов в местные органы власти и Национальное собрание, а местные комитеты фронта получили право контроля за деятельностью предприятий и учреждений, работающих в коммунально-бытовой и социально-культурной сфере.

В 1972 году состоялся VII-й съезд Отечественного фронта.

По состоянию на май 1987 года, в Отечественном фронте состояло 4,5 млн человек.

По состоянию на 1988 год, в Отечественном фронте состояло около 4,4 млн человек.

В 1990-е годы ОФ был переименован в Отечественный союз /ОС/ и продолжает функционировать как гражданская,неправительственная, патриотическая организация.

Главы ОФ (ОС) 
 Георгий Димитров – 1949
 Енчо Стайков – 1957 – 1967
 Боян Болгаранов – 1967 – 1972
 Георгий Трайков – 1972 – 1974
 Пенчо Кубадински – 1974 – 1989
 Живко Живков – 1989 – 1990
 Гиньо Ганев – 1990 – 2005
 Симеон Симеонов – 2005 – по н.вр.

Дополнительная информация 
 Официальным печатным изданием Отечественного фронта являлась ежедневная газета «Отечественный фронт», выходившая с 1942 года.

Организационная структура 
Высший орган — конгресс (конгресът), между конгрессами — национальный комитет (националният комитет), местные органы — областные комитеты (областният комитет), окружные комитеты, общинные комитеты (общински комитет).

Примечания

Литература 
 Л. Б. Валев. Из истории Отечественного фронта Болгарии (июль 1942 г. - сентябрь 1944 г.). М., Л. 1950 - 118 стр.
 Д. Шарланов. Нелегалният отечествено-фронтовски печат (1942 - 9.IX.1944 г.) // "Исторически преглед", № 2, 1961. с.6З-75 
 Йордан Н. Тончев. Масово-политическата дейност на Отечествения фронт и участието му във въоръжената борба (1943-1944 г.) // "Исторически преглед", № 4, 1962. с.3-31 
 Никифор Горненски. Създаване и нелегална дейност на Отечествения фронт (1942-1944 г.) // "Исторически преглед", № 4, 1964. с.40-68 
 Д. Шарланов. Създаване и дейност на Отечествени фронт (или 1942 - септ. 1944). София, изд-во на БКП, 1966. - 231 стр. 
 В. Бонев. О едином, народном и Отечественном фронте в Болгарии. (пер. с болг.) М., «Прогресс», 1973. — 478 стр.
 А. А. Копылов. Отечественный фронт и народно-демократическая революция в Болгарии. Львов, «Вища школа», 1985. — 222 стр.
 Т. В. Волокитина. Программа революции. У истоков народной демократии в Болгарии, 1944—1946 гг. М., «Наука», 1990. — 236 стр.

Ссылки 
 Вл. Мигев.  Масовите политически организации в България в епохата на социализма

Политические партии Болгарии
Болгария во Второй мировой войне
Коалиции партий